O torneio de simples feminino do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputado nas quadras do Marapendi Country Club, no Rio de Janeiro, com 32 tenistas.

Medalhistas

Cabeças de chave 

<ol start="1">
  (campeã, medalha de ouro)
  (segunda rodada)
  (quartas de final)
  (segunda rodada)

<ol start="5">
  (quartas de final)
  (primeira rodada)
  (semifinal, medalha de bronze)
  (segunda rodada)
|}

Cruzamentos 

 Inv = Convite
 IP = Vaga pela ITF
 Alt = Alternativo

 DSQ = desclassificação
 ret = abandono
 w/o = desistência (W.O.)
|}

Finais

Chave superior

Chave inferior

Referências

Simples feminino